Ка́но () — штат на севере Нигерии. Самый населённый штат Нигерии. Административный центр штата — город Кано.

История 
Штат Кано был образован 27 мая 1967 года в ходе реформы административного деления Нигерии, разделившей страну на 12 штатов. До этого территория штата входила в состав Северной области. В 1991 году из состава штата Кано выделился штат Джигава.

Экономика 
Исторически, Кано был торговым и сельскохозяйственным штатом. Важнейшей культурой является производство арахиса.

Штат получает существенную долю распределяемых федеральным правительством субсидий, большая часть которых образована из доходов от продажи нефти. Так, с 1990 по 1996 год Кано получал 10,9 % доходов, в то время как следующий за ним штат, Сокото — лишь 3,5 %. 

Промышленное производство, когда-то развитое в Кано, сейчас находится в упадке, не в последнюю очередь из-за перебоев с электроэнергией. Существуют планы строительства АЭС в северо-восточной Нигерии. Предполагается, что станция будет работать на уране, который добывается в штате Гомбе и доставляться на станцию по железной дороге.

Административно-территориальное деление 
Штат разделён на 44 территории местного административного управления.

Примечания 

Штаты Нигерии